«Голден Стэйт Уорриорз» () — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Окленд (штат Калифорния). «Уорриорз» выступают в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда была основана в 1946 году в Филадельфии (штат Пенсильвания) под названием «Филадельфия Уорриорз» и уже в первом сезоне под руководством Эдварда Готлиба стала чемпионом Баскетбольной ассоциации Америки (БАА). В 1949 году, после образования НБА, «Уорриорз» перешли в новую лигу. Первый сезон в НБА клуб завершил с результатом 26-42 и в первом раунде плей-офф проиграл «Сиракьюс Нэшионалс». Перед началом сезона 1962/63 владельцы клуба Франклин Миеули и Diners Club перевезли «Уорриорз» в Сан-Франциско (штат Калифорния), а уже перед сезоном 1971/72 команда переехала в Окленд, где получила своё современное название «Голден Стэйт Уорриорз».

За всю историю клуба в нём работало 25 главных тренеров. Свой первый чемпионский титул в НБА «Уорриорз» выиграли в 1956 году в Филадельфии под руководством главного тренера Джорджа Сенески. Второй раз команда добилась успеха под руководством Эла Эттлза в 1975 году уже как «Голден Стэйт Уорриорз». Эттлз также является лидером клуба по проведённым матчам с командой в регулярном чемпионате, по проведенным матчам в играх плей-офф и по победам в плей-офф. Самое же лучшее отношение побед к поражениям принадлежит Нилу Джонстону.

Фрэнк Макгуайр является единственным тренером «Уорриорз», который провёл всю свою тренерскую карьеру в клубе и был включён в баскетбольный Зал славы как тренер. Кроме него лишь Алекс Ханнум и Билл Шерман были также введены в баскетбольный Зал славы. Ханнум и Дон Нельсон становились тренерами года НБА, а Нельсон также был включён в список 10 величайших тренеров в истории НБА. Эттлз, Джонстон, Джордж Ли и Сенески до того, как стать тренерами играли за клуб. В настоящее время главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» является Стив Керр.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2017/18.

Примечания

Ссылки 
 

Голден